Шефервил () је град у Канади у покрајини Квебек. Према резултатима пописа 2011. у граду је живело 213 становника.

Географија

Клима

Становништво 

Према резултатима пописа становништва из 2011. у граду је живело 213 становника, што је за 5,4% више у односу на попис из 2006. када је регистровано 202 житеља.

Референце

Спољашње везе 

Градови у Квебеку
Википројект географија/Насеља у Канади